Віриві́ль, Вірівіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ліона, 45 км на захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 639 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1574,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віривіль на сайті французького Національного інституту географії
 Віривіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віривіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віривіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віривіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер